Wspinaczka sportowa na World Games 2005 została rozegrana w dniach 22-23 lipca 2005 roku w niemieckim Duisburgu.

Harmonogram 
 Legenda

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Rekord świata we wspinaczce sportowej na szybkość
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2005 we wspinaczce sportowej
World Games 2005
2005
Zawody wspinaczkowe w Niemczech